Грау або Ґрау () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Гайді Ґрау — швейцарська дипломатка
 Лоренсо Батльє-і-Грау — 8-й президент Уругваю
 Петер Грау — німецький офіцер
 Рамон Грау Сан-Мартін — президент Куби

Див. також 
 Індекс ГРАУ